Windelband ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Windelband (* 1960), ehemaliger Fußballspieler
 Rudolf Windelband (1839–1909), homöopathischer Arzt in Berlin
 Wilhelm Windelband (1848–1915), deutscher Philosoph